Nikola Mektić și Mate Pavić au fost campionii en-titre, dar au pierdut în primul tur cu Matwé Middelkoop și Robin Haase.

Capi de serie

Tabloul principal

Note

2022
ATP Tour 2022